Cuvântul monarh se poate referi la:
 Monarh - conducătorul unui stat cu monarhia drept formă de guvernământ;
 Fluture Monarh.